Miejscowości w USA:
 Beaver Falls – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
Gminy w USA:
 Beaver Falls (ang. Beaver Falls Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville